Les Inferostomatidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Heterotrichea et de l’ordre des Heterotrichida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Inferostoma, dérivé du latin inferus, « en dessous », et du grec ancien , bouche.

Description 
Le genre Inferostoma  a un corps de forme à peu près ovoïde, mais quelque peu déformé par une énorme ventouse sur le côté droit à l'extrémité antérieure et par la position de la cavité buccale qui se limite à un infundibulum (structure creuse en forme d'entonnoir) situé sur le pôle postérieur tronqué. 
D’autres caractéristiques le rapproche de genres de la famille des Sicuophoridae.

Distribution 
Le genre Inferostoma , découvert dans les eaux douces du Nord Vietnam, est un endocommensal de l'intestin du poisson Cyprinidae « barbe de phénix chinois » .

Liste des genres 
Selon  : pas de genre.

Selon  
 Inferostoma Ky, 1971 Taxon monotypique
 Espèce type : Inferostoma jankowskii Ky, 1971

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Inferostomatidae.

Liens externes 

 
 
 
 Images
  Inferostoma jankowskii in Nguyen Thị Muoi (2011).

Notes et références 

Ciliophora    
Heterotrichea 
Heterotrichida 
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)